Little boy puede referirse a:

Suceso histórico
 Little boy, bomba atómica lanzada sobre la ciudad de Hiroshima.

Película
 Little boy, película de 2015.